Блу Аи има више значења:
 Блу Аи (Арканзас)
 Блу Аи (Мисури)